Влади́мир Марке́лов:
 Маркелов, Владимир Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Маркелов, Владимир Анатольевич (род. 1947) — Герой Социалистического Труда.
 Маркелов, Владимир Андреевич (1925—2009) — полковник, Герой Советского Союза.
 Маркелов, Владимир Дмитриевич (1889—1966) — русский, советский мемуарист.
 Маркелов, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский гимнаст.